Une sangsue est un ver de la sous-classe des Hirudinea (Annelida).

Le mot peut également faire référence à :

Médecine 
 la sangsue artificielle, en médecine, à l'aide de ventouses

Littérature 
 La Sangsue (The Leech), une nouvelle de science-fiction de Robert Sheckley (1952)
 La Sangsue (Warm Man), une nouvelle de science-fiction de Robert Silverberg (1957)

Cinéma 
 La Sangsue, un film de Salah Abou Seif sorti en 1956
 La Sangsue (La sanguisuga conduce la danza), un film d'Alfredo Rizzo sorti en 1975

Personnages de fiction 
 La Sangsue, un personnage des comics Marvel
 la sangsue, une créature de la xenofaune dans Half-Life